Falscher Katzenhai kann bedeuten:
 ein Vertreter der Familie der Falschen Katzenhaie (Proscylliidae)
 ein anderer Name für den Falschen Marderhai (Pseudotriakis microdon, englisch: False catshark), der nicht in die obige Familie gehört